Липовский сельсовет — муниципальное образование и/или административно-территориальная единица.

Беларусь 
 Липовский сельсовет — Гомельская область, Калинковичский район.

Россия 
 Липовский сельсовет — Архангельская область, Вельский район.
 Липовский сельсовет — Башкортостан, Архангельский район.
 Липовский сельсовет — Волгоградская область, Ольховский район.
 Липовский сельсовет — Вологодская область, Кирилловский район.
 Липовский сельсовет — Воронежская область, Бобровский район.
 Липовский сельсовет — Калининградская область, Гусевский район.
 Липовский сельсовет — Курская область, Медвенском районе.
 Липовский сельсовет — Курская область, Черемисиновский район.
 Липовский сельсовет — Липецкая область, Воловский район.
 Липовский сельсовет — Нижегородская область, Сеченовский район.
 Липовский сельсовет — Оренбургская область, Бузулукский район.
 Липовский сельсовет — Пензенская область, Башмаковский район.
 Липовский сельсовет — Пензенская область, Лунинский район.
 Липовский сельсовет — Пензенская область, Малосердобинский район.
 Липовский сельсовет — Пермский край, Добрянский район.
 Липовский сельсовет — Пермский край, Лысьвенский район.
 Липовский сельсовет — Самарская область, Сергиевский район.
 Липовский сельсовет — Самарская область, Хворостянский район.
 Липовский сельсовет — Смоленская область, Рославльский район.
 Липовский сельсовет — Саратовская область, Базарно-Карабулакский район.
 Липовский сельсовет — Саратовская область, Духовницкий район.
 Липовский сельсовет — Саратовская область, Марксовский район.
 Липовский сельсовет — Саратовская область, Озинский район.
 Липовский сельсовет — Саратовская область, Энгельсский район.
 Липовский сельсовет — Свердловская область, Байкаловский район.
 Липовский сельсовет — Свердловская область, Режевской район.
 Липовский сельсовет — Свердловская область, Туринский район.
 Липовский сельсовет — Тамбовская область, Пичаевский район.
 Липовский сельсовет — Тамбовская область, Рассказовский район.
 Липовский сельсовет — Тверская область, Калязинский район.
 Липовский сельсовет — Тульская область, Щёкинский район.